La labocania (Labocania anomala) era un dinosauro carnivoro poco conosciuto, ma dalle indubbie particolarità, rinvenuto in terreni del Cretacico superiore della Baja California (Messico). Con tutta probabilità, Labocania era un grande predatore lungo circa 7-8 metri, dalla testa massiccia e dal corpo pesante.

Carnivoro endemico 
Alcune caratteristiche lo avvicinano ai tirannosauridi, ma altre (ad esempio la mascella e la mandibola) fanno pensare che si trattasse di una forma endemica di grande teropode. Qualche paleontologo pensa che si trattasse di uno strano abelisauride (un carnivoro primitivo dei continenti meridionali) migrato verso Nord.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Saurischi